«Instasamka diss» — дисс российской певицы Мэйби Бэйби, выпущенный 7 мая 2022 года на YouTube вместе с видеоклипом. Песня является ответом Мэйби Бэйби на сингл Инстасамки «Снова?» при продюсировании Moneyken, в котором исполнительница обвиняет артистов в плагиате и называет их творчество «колхозом».

Предыстория и описание 
22 апреля 2022 года вышел сингл Инстасамки «Снова?», в котором рэперша использовала панч про стилиста, вдохновлённый строчкой совместного трека Мэйби Бэйби и Доры «Барбисайз». 7 мая 2022 года Мэйби Бэйби выпустила дисс-трек, в котором обвинила Инстасамку в лицемерии, отсутствии навыков и заимствовании чужих идей, а Moneyken в присваивании чужих битов. Также, Мэйби Бэйби припомнила несколько инцидентов из жизни Инстасамки; фейковое ограбление квартиры и случай с оскорблением визажисток, произошедший в феврале 2021 года.

Чарты

Ежедневные чарты

Еженедельные чарты

Ежемесячные чарты

Примечания 

Песни Мэйби Бэйби
Диссы
Хип-хоп-песни России
Инстасамка
Песни, спродюсированные XWinner